Krause je příjmení, které se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Andreas Krause (* 1957) – východoněmecký fotbalista
 Barbara Krauseová (* 1959) – východoněmecká plavkyně
 Brian Krause (* 1969) – americký herec
 Dagmar Krause (* 1950) – německá zpěvačka
 Gesa Felicitas Krause (* 1992) – německá atletka, běžkyně středních tratí
 Johann Krause – rakouský pedagog a politik z Haliče, během roku 1848 poslanec Kroměřížského sněmu
 Karl Krause (1806–1861) – rakouský politik, během roku 1848 poslanec Kroměřížského sněmu
 Karl Christian Friedrich Krause (1781–1832) – německý filozof a spisovatel
 Larysa Krauseová (1975–1997) – polská judistka
 Martin Krause (1853–1918) – německý klavírní virtuos, hudební pedagog a spisovatel
 Peter Krause (* 1965) – americký herec 
 Rudolf Krause (fotbalista) (1927–2003) – východoněmecký fotbalista a trenér

podobné
 Kraus